Die Fußball-Bezirksklasse Bremen-Nord 1936/37 war die vierte Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Bremen im Sportgau Niedersachsen. Sie diente als eine von sieben zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Niedersachsen. Die Meister dieser sieben Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Niedersachsen ausgespielt wurden.

Die Bezirksliga Bremen-Nord wurde in dieser Spielzeit in einer Gruppe mit zwölf Vereinen im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Die Saison startete am 6. September 1936, das letzte Spiel kam am 19. Juni 1937 zur Austragung. Als Bezirksmeister setzte sich dabei der Kreisklassenaufsteiger ASV Blumenthal mit drei Punkten Vorsprung vor dem FV Woltmershausen durch und qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Niedersachsen 1937/39. In dieser scheiterten die Blumenthaler zunächst in der Gruppe Nord am VfL Osnabrück. Durch die Umstrukturierung der Harburger Vereine in den Gau Nordmark gab es jedoch eine zusätzliche Aufstiegsrunde um die zwei vakanten Plätze der kommenden Gauligaspielzeit. Hier setzte sich der ASV Blumenthal ungeschlagen durch und stieg somit zur kommenden Saison in die Erstklassigkeit auf. SuS Nordwolle Delmenhorst, der VfL Germania Leer, sowie der Militärsportverein Sportfreunde Oldenburg stiegen am Saisonende in die Kreisklassen ab.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Niedersachsen
Fußballsaison 1936/37